Hemmeter ist der Familienname von:
 John C. Hemmeter (1864–1931), amerikanischer Chirurg
 Karl Hemmeter (1904–1986), deutscher Bildhauer und Künstler